Маппеты:

 Маппеты — семейство кукольных персонажей, созданных Джимом Хенсоном.
 «Маппеты» — первый из серии игровых полнометражных музыкальных фильмов, в которых снимались Маппеты.
 «Маппеты» () — кинокомедия режиссёра Джеймса Бобина, вышедшая в 2011 году.
 «» — фильм 2014 года.

См. также 
 Маппет-шоу